Сезон 1998-99 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 9 серпня 1998 та 28 травня 1999 року. Став восьмим сезоном з моменту заснування турніру. Участь у змагані, яке проводилося у два етапи, брали 12 команд.

На першому етапі, в рамках якого усі 12 команд зіграли між собою по дві гри, відбулося розподілення учасників турніру на дві групи — Групу сильніших та Групу слабших. На другому етапі відбулися змагання у кожній з цих груп, що складалися з 6 команд кожна. Для визначення турнірного становища команд у кожній з груп другого етапу враховувалися також очки, набрані ними на першому етапі. Фінальне становище команд у Групі сильніших визначало чемпіона країни та представництво Хорватії в єврокубках. Змагання у Групі слабших було покликане визначити дві найгірші команди першості, які вибували до Другої ліги.

Переможцем турніру стала «Кроація», яка здобула свій четвертий поспіль чемпіонський титул національної першості та стала загалом п'ятиразовим чемпіоном Хорватії.

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати матчів

Другий етап

Турнірні таблиці

Результати матчів

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 1998–99 на RSSSF  

1998-99
Хорватія
Хорватія
1998 у хорватському спорті
1999 у хорватському спорті